

Cinema 
 Madison - La freccia dell'acqua (Madison) – film del 2005 diretto da William Bindley
 Madison – film del 2008 diretto da Brent Notbohm

Geografia 

 Madison – capitale del Wisconsin
 Madison – città situata tra la Contea di Limestone e la Contea di Madison, Alabama
 Madison – città della Contea di St. Francis, Arkansas
 Madison – census-designated place della Contea di Yolo, California
 Madison – città della Contea di Rockingham, Carolina del Nord
 Madison – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Madison – capoluogo della Contea di Lake, Dakota del Sud
 Madison – capoluogo della Contea di Madison, Florida
 Madison – capoluogo della Contea di Morgan, Georgia
 Madison – città situata tra la Contea di Madison e la Contea di St. Clair, Illinois
 Madison – capoluogo della Contea di Jefferson, Indiana
 Madison – città della Contea di Greenwood, Kansas
 Madison – città della Contea di Somerset, Maine
 Madison – capoluogo della Contea di Lac qui Parle, Minnesota
 Madison – città della Contea di Madison, Mississippi
 Madison – città della Contea di Monroe, Missouri
 Madison – capoluogo della Contea di Madison, Nebraska
 Madison – città della Contea di Carroll, New Hampshire
 Madison – borough della Contea di Morris, New Jersey
 Madison – città della Contea di Madison, New York
 Madison – villaggio della Contea di Madison, New York, all'interno della città di Madison
 Madison – villaggio della Contea di Lake, Ohio
 Madison – township della Contea di Armstrong, Pennsylvania
 Madison – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania
 Madison – capoluogo della Contea di Madison, Virginia
 Madison – capoluogo della Contea di Boone, Virginia Occidentale
 Madison – città della Contea di Dane, Wisconsin

Musica 
 Madison – gruppo musicale hard rock svedese
 Madison – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Dolley Madison – first lady statunitense, moglie di James Madison
 George Madison – politico statunitense, governatore del Kentucky
 Guy Madison – attore statunitense
 Helene Madison – nuotatrice statunitense
 Holly Madison – modella statunitense
 James Madison – 4º presidente degli Stati Uniti d'America
 James Madison – vescovo anglicano statunitense
 Kelly Madison – attrice pornografica statunitense
 Robert Madison – attore italiano
 Tianna Madison – atleta statunitense

Altro 
 Madison – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Madison – serie televisiva
 Madison – processore della Intel 
 Madison o Americana – specialità del ciclismo su pista
 Madison – ballo statunitense degli anni cinquanta
 Madison Square Garden – arena della città di New York
 Madison Fear – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia delle sirene